Ebbsfleet United FC (celým názvem: Ebbsfleet United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Northfleet v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1946 po fúzi klubů Gravesend United a Northfleet United. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Stonebridge Road s kapacitou 4 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1946 – Gravesend & Northfleet FC (Gravesend & Northfleet Football Club)
 2007 – Ebbsfleet United FC (Ebbsfleet United Football Club)

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 2007/08
 Kent Senior Cup ( 8× )
 1948/49, 1952/53, 1980/81, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2007/08, 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1962/63
 FA Trophy
 Vítěz: 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1946–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1963: Southern Football League (Premier Division)
 1963–1971: Southern Football League (Division One)
 1971–1972: Southern Football League (Premier Division)
 1972–1975: Southern Football League (Division One South)
 1975–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1982: Alliance Premier League
 1982–1986: Southern Football League (Premier Division)
 1986–1989: Southern Football League (Southern Division)
 1989–1992: Southern Football League (Premier Division)
 1992–1994: Southern Football League (Southern Division)
 1994–1997: Southern Football League (Premier Division)
 1997–2002: Isthmian League (Premier Division)
 2002–2007: Conference National
 2007–2010: Conference Premier
 2010–2011: Conference South
 2011–2013: Conference Premier
 2013–2015: Conference South
 2015–2017: National League South
 2017– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946